Karl Brandt (economista): (1899-1975) Economista estatunidenc d'origen alemany.
 Karl Brandt (metge): (1904-1948) Metge nazi alemany.